Konsulat Liberii w Gdańsku (Konsulat von Liberia in Danzig) – liberyjska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Liberii w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1929. Urząd funkcjonował do 1936.

Kierownicy konsulatu 
 1929-1932 - Max Köhnke, konsul 
 1933-1936 - Ernst Volkmann, konsul

Siedziba 
 Hundegasse 81-82 (obecnie ul. Ogarna) (1931-1933)
 Ringstrasse 50 (ob. ul. Kościuszki) (1935-1936)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Liberia
Liberia
Stosunki polsko-liberyjskie